Тихменев  — фамилия. Тихменевы — дворянский род.

Известные носители:
 Тихменев, Александр Иванович (1878—1959) — контр-адмирал.
 Тихменев, Алексей Алексеевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 8618; 26 ноября 1851.
 Тихменев, Евгений Александрович (1869—1934) — русский живописец, график, анималист.
 
 
 Тихменев, Пётр Александрович (1824—1888) — капитан 1-го ранга, автор нескольких трудов по морской истории, историк Русской Америки.
 Тихменев Сергей Сергеевич (1886-1964) — учёный в области механики, один из основоположников отечественной научной школы теории и практики авиационных аэрометрических, гироскопических приборов и прецизионных приборов точной механики и их элементной базы. Участник создания первого в СССР автопилота для управления по радио беспилотного самолета-бомбы. Один из первых российских военных летчиков (1917). Талантливый педагог, один из организаторов открытия специальности на вечернем факультете в МГТУ и вечернем отраслевом факультете "Авиамоторная". Д.т.н., профессор. Заведующий кафедрой "Авиационные приборы", "Гироскопические приборы и устройства" "Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации" с 1948 г. по 1962 г. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Окончил механико-математический факультет МГУ.

См. также 
 Тихмень
 Тихменка

Примечания